Папафило, Николай — магистр словесных наук; лектор итальянского и греческого языков в Московском университете (1757—1758).
 Папафило, Фёдор Христианович — ошибочное написание имени капитан-лейтенанта Панафилло, Фёдор Анастасьевич, командира российского фрегата «Лёгкий» (1801); кавалера ордена Святого Георгия IV (1804).

Примечания